Ге́нри Ка́лверт Са́ймонс (; 9 октября 1899 — 19 июня 1946) — американский экономист.

В 1920 окончил Мичиганский университет и сразу же после его окончания начал преподавать в Университете Айовы. В 1927 году перешёл в Чикагский университет, где и работал в течение всей жизни.

Представитель чикагской школы экономической теории. Входит в список «ста великих экономистов до Кейнса» по версии Марка Блауга.

Основные произведения 
 A Positive Program for Laissez-Faire, 1934
 «Налогообложение личного дохода: определение дохода как проблемы фискальной политики» (Personal Income Taxation: The definition of income as a problem of fiscal policy, 1938);
 «Экономическая политика в свободном обществе» (Economic Policy for a Free Society, 1948);
 «Федеральная налоговая реформа» (Federal Tax Reform, 1950).

См. также 
 Чикагский план

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография и библиография Г. К. Саймонса

Экономисты чикагской школы
Выпускники Колумбийского университета